

Patronyme 

 Alexis Pierron (1814-1878), helléniste français ;
 Édouard Pierron (1835-1905), général de division français ;
 Eugène Pierron (1819-1865), acteur, dramaturge et librettiste français ;
 Gérard Pierron (1945-), chanteur français ;
 Louis Pierron (18..-), pilote automobile et aéronaute français ;
 Sander Pierron (1872-1945), écrivain belge ;
 Agnès Pierron (19..-), linguiste française ;
 Véronique Pierron (1989-), patineuse de short-track française ;
 Amaury Pierron (1996-), coureur cycliste français.

Toponyme 

 Rue Sander Pierron, voie belge de Bruxelles.
 Pierron, village américain  de l'Illinois.